Дью́ла:

Имя 

Дьюла (; []) — венгерское имя, соответствующее русскому Юлиан. Правильное произношение Дюло, без мягкого знака. Это связано, во-первых, с тем, что в русском языке твердые зубные согласные звуки [т], [д], [з], [с], [н] перед некоторыми гласными (ё, е, я, ю) заменяются мягкими [т’][д’][з’][с’][н’][л’] : [д’]я[д’]я. Во-вторых, в венгерском языке буква gy произносится как [д’]. В русском языке мягкий знак играет роль разделительного, что в данном случае неуместно. Кроме того, в венгерском языке буква a произносится округленно и больше похожа по звучанию на русское [o].
 Дьюла Альпари (1882—1944) — венгерский коммунистический политический деятель и журналист.
 Дьюла Андраши (1823—1890) — венгерский государственный и политический деятель.
 Дьюла Баги (1891—1967) — выдающийся венгерский эсперантист, знаменитый поэт и прозаик на языке эсперанто; использовал псевдоним Jobo.
 Дьюла Бенцур (1844—1920) — венгерский художник, представитель академического романтизма.
 Дьюла Брейер (1893—1921) — венгерский шахматист, теоретик и журналист.
 Дьюла Вароши (1846—1910) — католический прелат.
 Дьюла Вишньеи (род. 1950) — венгро-американский футболист.
 Дьюла Гёмбёш (1886—1936) — венгерский политик.
 Дьюла Глаттфельдер (1874—1943) — католический прелат.
 Дьюла Гликаиш (1893—1948) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 Дьюла Грошич (1926—2014) — венгерский футболист.
 Дьюла Женгеллер (1915—1999) — венгерский футболист.
 Дьюла Живоцки (1937—2007) — венгерский легкоатлет.
 Дьюла Зици (1871—1942) — католический прелат.
 Дьюла Ийеш (1902—1983) — венгерский поэт, писатель, переводчик и общественный деятель.
 Дьюла Каройи (1871—1947) — венгерский политик.
 Дьюла Кате (род. 1982) — венгерский боксёр лёгкой и первой полусредней весовых категорий.
 Дьюла Келлнер (1871—1940) — венгерский легкоатлет.
 Дьюла Клюгер (1914—1994) — венгерский шахматист.
 Дьюла Круди (1878—1933) — венгерский писатель и журналист.
 Дьюла Лорант (1923—1981) — венгерский футболист, тренер.
 Дьюла Маар (1934–2013) – венгерский кинорежиссёр.
 Дьюла Маковец (1860—1903) — венгерский шахматист.
 Дьюла Марфи (род. 1943) — венгерский архиепископ.
 Дьюла Месарош (1883—1957) — венгерский этнограф и антрополог.
 Дьюла Моравчик (1892—1972) — венгерский историк и филолог.
 Дьюла Немет — венгерский востоковед, тюрколог.
 Дьюла Неукомм (1892—1957) — венгерский шахматный композитор немецкого происхождения.
 Дьюла Падош (род. 1969) — венгерский кинооператор.
 Дьюла Пейдль (1873—1943) — венгерский профсоюзный деятель и политик-социалист.
 Дьюла Сакс (1951—2014) — венгерский шахматист.
 Дьюла Свак (род. 1953) — историк.
 Дьюла Силадьи (1923—2001) — венгерский футболист.
 Дьюла Тёрёк (1938—2014) — венгерский боксёр.
 Дьюла Тюрмер (род. 1953) — венгерский политик.
 Дьюла Хорн (1932—2013) — венгерский политик.
 Дьюла Чеснеки де Милвань (1914 — после 1970) — венгерский поэт, переводчик.
 Дьюла Юхас (1883—1937) — венгерский поэт.

Топоним 
 Дьюла — город в Венгрии.

Другое 
 Дьюла — титул в раннесредневековой венгерской иерархии.
 Дьюла́ — один из языков группы манде в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо.
 Дьюла́ (диула, джула) — народ манден, говорящие на дьюла.

См. также 
 Дьюлафехервар
 Дюла
 Диола